MKO steht für:

 das Münchener Kammerorchester
 den IATA-Code für Muskogee (Oklahoma)
 die iranische Volksmodschahedin-Oppositionsbewegung
 den Verein Museumseisenbahn Küstenbahn Ostfriesland

MKO